DTU est un sigle qui peut signifier :
 Université technique du Danemark ;
 document technique unifié ;
 diplôme technique universitaire, en France.